iemand die zich bezighoudt met kaapvaart
 kaper (muts)
 iemand die een voertuig kaapt, zie kapen (gijzeling)
 Kaper (bier), een Pools biermerk

Personen
Bronisław Kaper, componist
Abraham Kaper, Nederlands oorlogsmisdadiger
Lex Kaper, Nederlands sterrenkundige